Amblydromalus är ett släkte av spindeldjur. Amblydromalus ingår i familjen Phytoseiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Amblydromalus